Conseil des États peut faire référence à :
 Conseil des États pour la chambre haute du parlement soudanais ;
 Conseil des États pour la chambre haute du parlement du Soudan du Sud ;
 Conseil des États pour la chambre haute du parlement suisse.

Voir aussi 
 .